Серебряный Бор — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Серебряный Бор — посёлок в Ровенском районе Саратовской области.
 Серебряный Бор — посёлок городского типа в составе города Нерюнгри Якутии.

Другое 
 Серебряный Бор — лесопарк в Москве
 Серебряный Бор — ж/д станция в Москве.
 Серебряный бор — памятник природы Казахстана республиканского значения.
 Серебряный бор — лесопарк (ПКиО «Серебряный бор») в Рудничном административном районе города Кемерово; хвойные лесопосадки на берегах реки Каменушки.

 «Серебряный Бор» — авторская передача Алексея Кашпура на радиостанции «Русская служба новостей».
 «Серебряный бор» — российский телесериал 2017 года.

См. также 
 Серебряный Бор-3 — пристань в Москве.

Примечания